Дубовецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Дубовецька сільська рада — Житомирська область, Житомирський район
 Дубовецька сільська рада — Житомирська область, Коростишівський район
 Дубовецька сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Дубовецька сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район
 Дубовецька сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район